Tento článek se podrobně zabývá událostmi ve fotbalovém klubu AC Milán v sezoně 2022/2023 a jeho působení v nejvyšší lize, domácím poháru i v domácím superpoháru a v Lize mistrů UEFA.

Realizační tým

Soupiska 
Aktuální k datu 1. 9. 2022.

Změny v kádru v letním přestupovém období 2022

Reference 

2022
Fotbal v Itálii v roce 2022
Fotbal v Itálii v roce 2023